Stenkyrka församling kan syfta på:

 Stenkyrka församling, en församling i Stenungsunds kontrakt i Göteborgs stift
 Stenkyrka församling, en församling i Norra Gotlands pastorat i Nordertredingens kontrakt i Visby stift